Csehország
 Bulhary, település a Břeclavi járásban
 Szlovákia
 Bolgárom (szlovákul Bulhary), település a Besztercebányai kerület Losonci járásában